Dubbeldäckare kan syfta på:

 Dubbeldäckare – en buss med två våningar
 Routemaster – en av de busstyper som har karaktäriserat gatumiljön i London
 Dubbeldäckartåg – ett persontåg där vagnarna består av två våningar
 X40 – ett tysktillverkat, elektriskt motorvagnståg där vagnarna består av två våningar
 Dubbeldäckare – flygplan med två vingar, den ena ovanför den andra, se biplan

Se även
 Boeing 747 – ett trafikflygplan tillverkat av Boeing Commercial Airplanes med ett mindre övre däck
 Airbus A380 – ett fyrmotorigt jetflygplan för långdistansflygning med två kompletta passagerardäck